Барунгар (от  «правая рука»), — в военно-административном делении Монгольской империи правая или западная часть; «правое крыло» монгольского войска или «западная часть» суверенного монгольского владения (улуса), противоположная части джунгар (от  «левая рука»).

Барунгар управлялся отдельным начальником, подчинённым главнокомандующему или хану, считавшимся его ближайшим заместителем. Завоевательные походы монгольской армии в XIII веке и последовавшее расширение Монгольской империи распространили применение монгольской военной и административной терминологии среди завоёванных народов, — термины «барунгар» и «джунгар» в той или иной форме закрепились в их языках, топонимике и этнонимах. Так, у казахов, слово «барунгар» употреблялось в значении «правый фланг», у бурятов и орхонских монголов сохранились родовые кланы «барунгар», у русских появился «Полк правой руки», что является дословным переводом монгольского «буренгар», как и у турок; по одной из версий название Венгрии также происходит от искажённого произношения «барунгар» — западный край.

Деление Монгольской империи и войск на три части — левую (джунгар), правую (барунгар) и центральную (гол) — ввёл весной 1206 года Чингисхан, сразу после провозглашения его «Великим ханом». При этом Чингисхан руководствовался обычаем, — деление подвластных кочевникам территорий на правое и левое «крылья», с подчинением каждого особому начальнику, применялось в государствах степняков с III века до н. э., со времён образования империи Хунну. Впоследствии разросшиеся «крылья» делились уже на свои, более мелкие, но с такими же отношениями, в которых левое крыло считалось старшим.

Вторичные крылья Монгольской империи

Примечания 

Армия Монгольской империи